Marktplatz 21 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marktplatz 21 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Marktplatz 21 in Bad Neustadt an der Saale, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Neustadt an der Saale #Marktplatz